Hornopirén ([]) steht für

 einen Vulkan in Chile, siehe Hornopirén (Vulkan)
 eine Ortschaft, siehe Hornopirén (Ort)
 einen Nationalpark, siehe Nationalpark Hornopirén